Plusieurs équipes de hockey sur glace basée à Moline dans l'État de l'Illinois ont porté le nom de Mallards de Quad City. Ce fut notamment le cas des équipes suivantes :
 Mallards de Quad City, équipe qui évolue entre 1995 et 2007 dans la , renommée  en 1997.
 Mallards de Quad City, équipe qui évolue entre 2009 et 2018 dans plusieurs ligues mineures nord-américaines.